Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1924 года () прошёл в Амстердаме с 29 ноября  по 22 декабря. В круговом турнире было 12 участников. Чемпионом стал впервые Герман де Йонг. Победитель двух последних чемпионатов Йохан Вос — разделил 2-3 место с Роем Келлером.

Призёры 
 — Герман де Йонг

 — Йохан Вос и Кес Келлер

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

1924 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1924 году
Спортивные соревнования в Амстердаме
Ноябрь 1924 года
Декабрь 1924 года